Die 1. Bundesliga Snooker 2014/15 war die 17. Spielzeit der höchsten deutschen Spielklasse im Snooker. Sie begann am 13. September 2014 und endete am 17. Mai 2015.

Deutscher Meister wurde der 1. DSC Hannover. Der Aufsteiger sicherte sich seinen ersten Titel am letzten Spieltag durch einen 7:1-Auswärtssieg gegen den 1. SC Dortmund. Titelverteidiger BC Stuttgart 1891 belegte den vierten Platz. Der BSV Wuppertal, der von 2008 bis 2013 sechs Mal in Folge Deutscher Meister geworden war, stieg als Siebtplatzierter in die 2. Bundesliga ab. Der Abstieg der Wuppertaler stand nach dem dreizehnten Spieltag fest, als sie gegen Stuttgart nur Unentschieden gespielt hatten. Den achten Platz belegte der SC 147 Karlsruhe, dessen Abstieg bereits nach dem zwölften Spieltag besiegelt war. Der 1. SC Dortmund zog seine Mannschaft zur folgenden Saison in die Oberliga zurück.

Abschlusstabelle

Tabellenverlauf

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Einzelrangliste

Century-Breaks 
Zwei Spieler erzielten insgesamt drei Century-Breaks.

Weblinks 
 1. Bundesliga Snooker 2014/15 auf der Website der Deutschen Billard-Union

Einzelnachweise 

2014
Snookerveranstaltung 2014
Snookerveranstaltung 2015